Seguso – azienda

Persone
 Archimede Seguso (1909-1999) – imprenditore e mastro vetraio italiano
 Carling Bassett-Seguso (1967) – tennista canadese 
 Robert Seguso (1963) – tennista statunitense